Lagarde può riferirsi a:

Geografia 
Diversi comuni francesi:

Lagarde, Arrondissement di Tolosa, Dipartimento di Alta Garonna
Lagarde, Arrondissement di Pamiers, Dipartimento di Ariège
Lagarde, Arrondissement di Condom, Dipartimento di Gers
Lagarde-Hachan, Arrondissement di Mirande, Dipartimento di Gers
Lagarde, Arrondissement di Tarbes, Dipartimento di Alti Pirenei

 Grand Est

Lagarde, Arrondissement di Château-Salins, Dipartimento di Mosella

Lagarde-d'Apt, Arrondissement di Apt, Dipartimento di Vaucluse
Lagarde-Paréol, Arrondissement di Avignone, Dipartimento di Vaucluse

 Nuova Aquitania

Lagarde-Enval, Arrondissement di Tulle, Dipartimento di Corrèze
Lagarde-sur-le-Né, Arrondissement di Cognac, Dipartimento di Charente

Persone 
Christine Lagarde, politica e avvocato francese, presidente della Banca centrale europea.